Costa (v románských jazycích bok, žebro i pobřeží) má více významů:

místní názvy
 Costa (Francie) – obec na francouzské Korsice
 Chala (ekologie), též Costa – agroekologická zóna v Andách
 Costa Blanca – část španělského pobřeží v provincii Alicante
 Costa Brava – část španělského pobřeží v Katalánsku
 Costa Calma – město na Kanárských ostrovech
 Costa del Azahar – část španělského pobřeží v provinciích Castellón a Valencia
 Costa Rica viz Kostarika
 Gobernador Julio A. Costa – město v Argentině

příjmení
 Achille Costa (1823–1898) – italský entomolog
 Alan Osório da Costa Silva (* 1979) – brazilský fotbalista
 Albert Costa (* 1975) – španělský tenista
 Alex Rodrigo Dias da Costa, známý jako Alex (* 1982) – brazilský fotbalista
 Alfredo Nobre da Costa (1923–1996) – portugalský politik
 António Costa (* 1961) – portugalský advokát a politik
 António Félix da Costa (* 1991) – portugalský automobilový závodník
 Artur da Costa e Silva (1899–1969) – brazilský voják a politik
 Carlos Duarte Costa (1888–1961) – brazilský římskokatolický biskup
 Costa-Gavras (* 1933) — francouzský filmový režisér řeckého původu
 Danny da Costa (* 1993) – německý fotbalista
 Dante Bonfim Costa Santos (* 1983) – brazilský fotbalista
 Delfim Moreira da Costa Ribeiro (1868–1920) – brazilský politik
 Diego da Silva Costa (* 1988) – španělský fotbalista brazilského původu
 Douglas Costa (* 1990) – brazilský fotbalista
 Eddie Costa (1930–1962) – americký jazzový hudebník
 Eduardo Costa (* 1977) – argentinský judista
 Eduardo Costa (* 1978) – brazilský zpěvák
 Etbin Henrik Costa (1832–1875) – slovinský politik
 Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos (* 1954) – portugalský fotbalista
 Francisco Costa (* 1964) – brazilský módní návrhář
 Francisco da Costa Gomes (1914–2001) – portugalský voják a politik
 Jair da Costa (* 1940) – brazilský fotbalista
 Jaume Costa (* 1988) – španělský fotbalový obránce
 Jean-Paul Costa (* 1941) – francouzský právník
 Jorge Costa (* 1971) – portugalský fotbalista
 Keila da Silva Costa (* 1983) – brazilská atletka
 Lara Monica Costa (* 1987) – italská grafička
 Leonardo Fabricio Soares da Costa (* 1986), též Léo Costa – brazilský fotbalista
 Lorenzo Costa (1460–1535) – italský malíř
 Lúcio Costa (1902–1998) – brazilský architekt a urbanista
 Luís Antônio Corrêa da Costa (* 1966) – brazilský fotbalista přezdívaný Müller
 Marcelo Costa de Andrade (* 1967) – brazilský sériový vrah
 Marcelo Nascimento da Costa (* 1984) – brazilsko-bulharský fotbalista
 Michel Fernando Costa (1981–2017) – brazilský fotbalista
 Nikka Costa (* 1972) – americká zpěvačka
 Paulinho da Costa (* 1948) – brazilský hudebník
 Ricardo Costa (* 1981) – portugalský fotbalista
 Roger da Costa (* 1986) – jihoafrický fotbalista portugalského původu
 Rui Costa (* 1972) – portugalský fotbalista
 Rui Alberto Faria da Costa (* 1986) – portugalský cyklista
 Silvia Costa Acosta-Martínez (* 1964) – kubánská atletka
 Stéphane Da Costa (* 1989) – francouzský hokejista
 Uriel da Costa (1585–1640) – židovský filosof

rodné jméno
 Costa Cordalis (1944–2019) – řecko-německý zpěvák a kytarista
 Costa Nhamoinesu (* 1986) – zimbabwský fotbalista

jiné významy
 Costa Book Awards – literární cena
 Costa Coffee – kavárenský řetězec
 Costa Concordia – luxusní výletní loď
 Costa vs. ENEL – spor u Evropského soudního dvora

Rozcestníky - příjmení
Španělská příjmení
Portugalská příjmení